Rio Curuçá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Curaçá, periodiskt vattendrag, Bahia, 
 Rio Curuçá (vattendrag i Brasilien), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar